Runck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Runck (1929–2012), Pfälzer Mundartdichter
 Paul Otto Runck (1930–2013), deutsch-österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Richard Runck (1868–1922), Kommandant eines deutschen Korps im Burenkrieg
 Valentin Runck († 1718), Berliner Schlossdieb 

Siehe auch:
 Runk
 Runc